Михаил Банщиков:
 Банщиков, Михаил Константинович (род. 1949) — депутат Государственной Думы V созыва.
 Банщиков, Михаил Лаврентьевич (1877—1944) — русский и советский врач, Заслуженный врач РСФСР.